Vesijärvi kan syfta på:
 Vesijärvi, en sjö vid Lahtis
 Vääksy kanal eller Vesijärvi kanal som leder till Päijänne
 Vesijärvi (sjö i Kajanaland), en sjö i Kuhmo
 Vesijärvi, Birkaland, en sjö i Kangasala och Orivesi